Luksika Kumkhum e Erika Sema erano le detentrici del titolo, ma la Kumkhum quest'anno non ha partecipato. La Sema ha fatto coppia con la sorella Yurika Sema, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis Kangaroo Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jarmila Gajdošová e Arina Rodionova che hanno battuto in finale Misaki Doi e Hsieh Shu-ying 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Kristýna Plíšková /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Eri Hozumi (primo turno)

  Jarmila Gajdošová /  Arina Rodionova (Campionesse) 
  Misaki Doi /  Hsieh Shu-ying (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kangaroo Cup 2014